— японский самурайский род, который вел своё происхождение от Тайры Томомори (1152—1185) . Клан Со управлял островом Цусима с XIII по конец XIX века (с периода Камакура до конца периода Эдо).

В 1587 году японский правитель Тоётоми Хидэёси подтвердил за кланом Со владением островом Цусима. В междоусобной борьбе за власть, последовавшей после смерти Хидэёси, клан Со перешел на стороны Токугава, но даймё из клана Со не участвовали в решающих сражениях, которые предшествовали созданию сёгуната Токугава. Потомки тодзама-даймё Со Ёситоси (1568—1615) управляли княжеством Цусима-ханом (100 000 коку) на острове Цусима до ликвидации княжеств в Японии. В 1884 году главы рода Со получили титул графа в системе кадзоку.

История 
Историки считают клан Со ветвью клана Корэмунэ (惟宗氏), члены которого являлись местными чиновникам из администрации Дадзайфу в провинции Цусима. Первые ранние сведения о клане Со относятся к XI веку . Клан Корэмунэ стали назначаться губернаторами Цусимы после инцидента 1246 года, когда клан Абиру, местные чиновники на Цусиме, подняли восстание против администрации Дадзайфу, которая управляла островом Кюсю и прилегающими островами от имени сёгуната Камакура. По распоряжению Дадзайфу Корэмунэ Сигэхиса подавил мятеж клана Абиру. В награду за свою победу над мятежниками он получил должность дзито (земельного главы) от клана Сёни, губернаторов Цусимы.

Клан Корэмунэ распространил своё влияние на Цусиме в течение периода Камакура в качестве представителей клана Сёни. В 1274 году во время монгольского нападения на Японию глава клана Со Сукэкуни сражался против захватчиков и погиб на Цусиме. В период Намбокутё (1336—1392) клан Со сражался за кланы Сёни и Асикага против Северного Двора и захватили часть провинции Тикудзэн. Имагава Садаё в 1370 году был назначен главой администрации Дадзайфу. Он подчинил остров центральным властям и стал сюго (губернатором) Цусимы. В 1395 году, когда Имагава Садаё был уволен со своего поста, а новым сюго Цусимы стал Со Сумисигэ.

Клан Со занимал наследственный пост сюго Цусимы и до конца XV века оставался вассалом клана Сёни. Члены клана Со перенесли свою ставку с Северного Кюсю на Цусиму около 1408 года. Хотя клан Со изо всех сил пытался сохранить свою власть в провинции Тикудзэн на острове Кюсю, в середине XV века эта провинция была захвачена кланом Оути.

С 1430-х по 1550-е годы клан Со стремился к независимости, нацеленный на получение реального контроля над Цусимой и установления дружеских отношений с королевством Чосон. Клан Сёни при поддержке клана Со вел борьбу против рода Оути. Со Садамори и его младший брат Со Морикуни помогли клану Сёни одержать победу над Оути. При этом клан Со углубил свои клановые отношения с торговцами из Хатаки, одного из крупных портов Кюсю.

Обосновавшись на Цусиме, клан Со установил торговые связи с Кореей. В 1443 году даймё Цусимы Со Садамори заключил договор годов кехэ с Кореей. Клан Со монополизировал торговлю с Кореей. Главы рода Со вынуждены были значительно сократить число пиратских нападений на Корею, а взамен получили монополию на торговлю с королевством Чосон.

В период Сэнгоку (1467—1600) лидеры клана Со вместе с кланом Сёни вели военные действия против рода Оути, а позднее кланов Мори и Отомо. После падения клана Сёни в 1559 году и захвата его владений Рюдзодзи Таканобу клан Со перестал иметь территориальные претензии на острове Кюсю.

В 1547 году между Японием и корейской династией Чосон был заключен договор Тэмбун. Клан Со мог отправлять в корейский порт Пусан до двадцати судов в год.

В 1587 году клан Со признал верховную власть японского диктатора Тоётоми Хидэёси. В 1592—1598 годах даймё Цусимы участвовал в японских вторжениях в Корею.

В 1600 году клан Со, несмотря на поддержку Токугава Иэясу, не участвовал в битве при Сэкигахаре. После установления сёгуната Токугава клан Со получил статус тодзама-даймё и право управлять островом Цусима и областью вокруг Тасиро в провинции Хидзэн. Рисовый доход Цусима-хана был установлен в 100 000 коку за дипломатическое и экономическое значение, хотя реальный доход княжества составлял 30 000 коку в год. По поручению сугёната Токугава даймё Цусимы из клана Со вели дипломатические переговоры и торговые отношения с корейской династией Чосон.

После ликвидации ханов и основания префектур в 1871 году последний даймё Цусимы Со Сигэмаса (Ёсиаки), был назначен губернатором префектуры Идзухара.

Главы клана Со 
 Со Сигэхиса (重尚)(1245—1262), первый губернатор (сюго) острова Цусима
 Со Сикэкуни (助國) (1262—1274), участник отражения монгольского вторжения в 1274 году
 Со Мориакира (盛明) (1274—1302)
 Со Морикуни (盛國) (1302—1349)
 Со Цунэсигэ (經茂) (1349—1366)
 Со Сумисигэ (澄茂) (1366—1370)
 Со Ёрисигэ (頼茂) (1370—1402)
 Со Садасигэ (貞茂) (1402—1419)
 Со Садамори (貞盛) (1419—1452)
 Со Сигэмото (成職) (1452—1468)
 Со Садакуни (貞國) (1468—1492)
 Со Кимори (材盛) (1492—1505)
 Со Ёсимори (義盛) (1505—1520)
 Со Моринага (盛長) (1520—1526)
 Со Масамори (将盛) (1526—1539)
 Со Харуясу (晴康) (1539—1553)
 Со Ёсисигэ (義調) (1553—1566)
 Со Сигэхиса (茂尚) (1566—1569)
 Со Ёсидзуми (義純) (1569—1579)
 Со Тэрукагэ (昭景)(1579—1589), вассал Тоётоми Хидэёси с 1587 года
 Со Ёсисигэ (義調) (1589—1592), приёмный отец Ёситоси
 Со Еситоси (義智) (1592—1615), пятый сын Со Масамори, участник Имдинской войны с Кореей
 Со Ёсинари (義成) (1615—1657), сын предыдущего
 Со Ёсидзанэ (義真) (1657—1692), старший сын предыдущего
 Со Ёсицугу (義倫) (1692—1694), старший сын предыдущего
 Со Ёсимити (義方) (1694—1718), младший сын предыдущего
 Со Ёсинобу (義誠) (1718—1730), младший брат предыдущего
 Со Митихиро (方熙) (1730—1732), младший брат предыдущего
 Со Ёсиюки (義如) (1732—1752), старший сын Со Ёсинобу
 Со Ёсисигэ (義蕃) (1752—1762), младший брат предыдущего
 Со Есинага (義暢) (1762—1778), сын предыдущего
 Со Ёсикацу (義功) (1778—1785), старший сын предыдущего
 Со Ёсикацу (義功) (1785—1812), старший сын предыдущего
 Со Ёситада (義質) (1812—1838), второй сын Со Ёсикацу
 Со Ёсихиа (義章) (1838—1842), старший сын предыдущего
 Со Ёсинори (義和) (1842—1862), второй сын Со Ёситады
 Со Ёсиаки (義達) (1862—1872), третий сын предыдущего
 Со Сигэмоти (重望) (1872—1923), старший сын предыдущего, получил титул графа
 Со Такэюки (武志) (1923—1985), усыновлен предыдущим из клана Курода, был женат на корейской принцессе Докхэ
 Со Тацухито (立人) (1985 — настоящее время), нынешний 38-й глава клана, сын предыдущего от второго брака.

См. также 
 Цусима (княжество)

Примечания

Источники 
 Abe, Takeshi and Yoshiko Nishimura. (1987). Sengoku Jinmei Jiten (戦国人名事典). Tokyo: Shin Jinbutsu Oraisha (新人物往来社). ; 
 Appert, Georges and H. Kinoshita. (1888).  Ancien Japon. Tokyo: Imprimerie Kokubunsha.
 Hall, John Whitney. (1997). The Cambridge History of Japan: Early Modern Japan. Cambridge: Cambridge University Press. ; 
 Nussbaum, Louis Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan Encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. ; OCLC 48943301
 Papinot, Edmund. (1906) Dictionnaire d’histoire et de géographie du japon. Tokyo: Librarie Sansaisha...Click link for digitized 1906 Nobiliaire du japon (2003)